Cantonul Sierck-les-Bains este un canton din arondismentul Thionville, departamentul Moselle, regiunea Lorena, Franța.

Comune 

|-
| Apach || align="right" | 1004 || align="right" | 57480 || align="right" | 57026
|-
| Contz-les-Bains || align="right" | 476 || align="right" | 57480 || align="right" | 57152
|-
| Flastroff || align="right" | 311 || align="right" | 57320 || align="right" | 57215
|-
| Grindorff-Bizing || align="right" | 313 || align="right" | 57480 || align="right" | 57259
|-
| Halstroff || align="right" | 297 || align="right" | 57480 || align="right" | 57286
|-
| Hunting || align="right" | 671 || align="right" | 57480 || align="right" | 57341
|-
| Kerling-lès-Sierck || align="right" | 530 || align="right" | 57480 || align="right" | 57361
|-
| Kirsch-lès-Sierck || align="right" | 312 || align="right" | 57480 || align="right" | 57364
|-
| Kirschnaumen || align="right" | 484 || align="right" | 57480 || align="right" | 57365
|-
| Haute-Kontz || align="right" | 537 || align="right" | 57480 || align="right" | 57371
|-
| Laumesfeld || align="right" | 256 || align="right" | 57480 || align="right" | 57387
|-
| Launstroff || align="right" | 260 || align="right" | 57480 || align="right" | 57388
|-
| Malling || align="right" | 582 || align="right" | 57480 || align="right" | 57437
|-
| Manderen || align="right" | 422 || align="right" | 57480 || align="right" | 57439
|-
| Merschweiller || align="right" | 185 || align="right" | 57480 || align="right" | 57459
|-
| Montenach || align="right" | 425 || align="right" | 57480 || align="right" | 57479
|-
| Rémeling || align="right" | 314 || align="right" | 57480 || align="right" | 57569
|-
| Rettel || align="right" | 737 || align="right" | 57480 || align="right" | 57576
|-
| Ritzing || align="right" | 136 || align="right" | 57480 || align="right" | 57585
|-
| Rustroff || align="right" | 577 || align="right" | 57480 || align="right" | 57604
|-
| Sierck-les-Bains || align="right" | 1674 || align="right" | 57480 || align="right" | 57650
|-
| Waldweistroff || align="right" | 484 || align="right" | 57320 || align="right" | 57739
|-
| Waldwisse || align="right" | 750 || align="right" | 57480 || align="right" | 57740
|}
 
 

Cantoane în Moselle